В парному розряді жіночого тенісного турніру Puerto Rico Open 1971, facente parte del Virginia Slims Circuit 1971, ha avuto come vincitrici Франсуаза Дюрр і Енн Джонс виграли титул, у фіналі перемігши пару Карен Крантцке і Керрі Мелвілл 7-6, 6-3.

Основна сітка

Посилання 

Puerto Rico Open